Il doppio del torneo di tennis BMW Tennis Championship 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Pála e Robin Vik che hanno battuto in finale Goran Dragicevic e Dmitrij Tursunov 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Travis Parrott /  Bobby Reynolds (primo turno)
 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (semifinali)

 Lukáš Dlouhý /  Tomáš Zíb (primo turno)
 Jordan Kerr /  Harel Levy (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Tennis Championship 2006